Where Myth Fades To Legend — другий студійний альбом американського пост-хардкор гурту Alesana, випущений лейбом Fearless Records, 3 червня 2008 року.

Список композицій

Джерела 
Where Myth Fades To Legend 

Альбоми Alesana
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми